Адамович, Борис Андреевич (1926 — 2013) — российский учёный, конструктор, педагог.
 Адамович, Борис Викторович (1870—1936) — российский военный деятель, педагог, писатель и историк.